Американ ерлајнс () је после Ер Франса највећа авио-компанија на свету по броју летелица и највећа по броју превезених путника.

Седиште компаније је у Форт Ворту у Тексасу што је близу даласког аеродрома.

Компанија има 5 база — Далас/Форт Ворт, Мајами, Сан Хуан, Чикаго и Сент Луис. 84% саобраћаја се одвија са аеродрома у Даласу. Техничке базе се налазе у Тулси, Канзас Ситију и Форт Ворту.

Американ ерлајнс је оснивач „Oneworld“ алијансе.

Американ ерлајнс је настала након уједињења 82 мање авио-компаније. Била је једна од првих компанија која је летела преко Атлантика. У првим годинама седиште је било у Чикагу а већи део флоте су чинили Макдонел Даглас авиони. После рата основана је одвојена компанија за међународне летове која је продата Пан Ам-у. Међутим, Американ ерлајнс је убрзо поново почео са летовима ка Јужној Америци а потом и Јапану и Европи када је флота обновљена Боинговим авионима. У децембру 2001. Американ преузима „TWA“ и поред губитака изазваних нападима 11. септембра исте године.

Флота 

Погледајте чланак: Флота Американ ерлајнса

Спољашње везе 

 

Авио-компаније